Eroli ist der Familienname folgender Personen:

 Berardo Eroli (1409–1479), italienischer Kardinal
 Giovanni Eroli (1813–1904), italienischer Historiker